Hanamori steht für

 Pink Hanamori (* 1977), Manga-Zeichnerin
 Hanamori Yasuji (1911–1978), Herausgeber